Гуго Краббе (Лейден, 3 февраля 1857 — Лейден, 4 февраля 1936) — крупный голландский юрист. С 1894 по 1908 он был профессором университета Гронингена, а с 1908 и до выхода на пенсию в 1927 — профессором университета Лейдена.

Идеи Краббе были продолжены одним из его учеников — Роелофом Кранненбургом.

Избранные работы 
 1930 — Kritische Darstellung der Staatslehre
 1927 — Staatsrechtelijke opstellen
 1924 — De innerlijke waarheid der wet 
 1917 — Het rechtsgezag. Verdediging en toelichting
 1915 — De moderne Staatsidee
 1913 — Ongezonde lectuur
 1908 — De idee der rechtspersoonlijkheid in de Staatsleer
 1906 — Die Lehre der Rechtssouveränität; Beitrag zur Staatslehre
 1901 — Administratieve rechtspraak
 1898 — De werkzaamheid van staat en gemeente ter verbetering der volkshuisvesting
 1894 — De werkkring van den staat
 1886 — Strafwetgevende bevoegdheid der gemeentebesturen
 1883 — De burgerlijke staatsdienst in Nederland

Список Литературы 
 F.G. Scheltema, in Verspreide Geschriften (Groningen [enz.], 1953) 5-15
 Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden 1936, p. 76-77
 R.Kranenburg in : Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden) 1936—1937, p. 155—160
 A.Struycken in : De Gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam) 1916, III, p. 486—537
 M. van der Goes van Naters in : De Socialistische gids : maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (Amsterdam) 12 (1927) p. 805—816
 C.W. van der Pot, in Geschiedenis der wetenschap van het Nederlandse staatsrecht sedert 1813

Примечания 

Ректоры Лейденского университета